Список продуктов компании Minolta.

Фотоаппараты

Цифровые камеры 

 Minolta DiMage EX
 Minolta DiMage A1
 Minolta DiMage 5
 Minolta Dimage 7, 7i, 7hi
 Minolta DiMage A2
 Minolta DiMage A200
 Konica Minolta DiMage X50
 DiMAGE Z6
 DiMAGE Z5
 Konica Minolta DiMAGE Z3
 DiMAGE Z2
 DiMAGE Z1
 DiMAGE Z20
 DiMAGE Z10

 DiMAGE X1
 DiMAGE X31
 DiMAGE X21
 DiMAGE X20
 DiMAGE Xg
 DiMAGE Xt
 DiMAGE Xi
 DiMAGE X
 DiMAGE X60
 DiMAGE S414
 DiMAGE S404
 DiMAGE S304
 DiMAGE RD3000

 DiMAGE G600
 DiMAGE G530
 DiMAGE G500
 DiMAGE G400
 DiMAGE F300
 DiMAGE F200
 DiMAGE F100
 DiMAGE E50
 DiMAGE E323
 DiMAGE E223
 DiMAGE E203
 DiMAGE 2330 ZOOM
 DiMAGE 2300

35-мм дальномерные камеры с несменным объективом 

 Minolta Hi-Matic серия — Производилась с 1962 года. Селеновый экспонометр. На поздних версиях Сернисто-кадмиевый (CdS) экспонометр.
 Minolta TC-1
 Minolta A — серия A. Производилась с 1955 года.
 Minolta AL — серия AL. Продолжение А серии. Производилась с 1961 года. Объектив Rokkor PF 1:2/f=45 мм. Селеновый экспонометр, коррекция параллакса.
 Minolta Electro Shot — Производилась с 1965 года. Сернисто-кадмиевый (CdS) экспонометр. Объектив Rokkor-QF 1:1,8 f=40 мм с шестью линзами.
 Minolta 24 Rapid — размер кадра 24×24 мм.
 Minolta Uniomat — серия Uniomat. Производилась с 1960 года. Выпускалась в трёх вариантах до 1965 года. Селеновый экспонометр, объектив Rokkor 1:2,8/45 мм с 4 линзами.
 Minolta V2 — серия V. Производилась с 1958 года. Без экспонометра. Объектив Rokkor PF 1:2/f=45 мм. Диапазон экспозиций от 1 сек до 1/2000 сек. Затвор Optiper-Citizen-HS M-10.

35 мм дальномерные камеры со сменным объективом 
 Minolta 35 — производился с 1947 года по 1958 год в 9 версиях. Аналог Leica III.
 Minolta 35 II и IIB
 Minolta Super A — производился с 1957 года. Объективы Rokkor с фокусным расстоянием от 35 мм до 135 мм.
 Minolta Sky — аналог Leica M. Производился с 1957 года. Sky от японского Shashin Kikai Yarikake — фотографические инструменты в прогрессе. Планировалось 10 объективов. Камера массово не производилась.
 Leitz Minolta CL — производился в Японии с 1973 года. Продавался под названиями Leica CL и Leitz Minolta CL. У фотоаппаратов Leica CL объективы Leitz Summicron-C 40мм f/2 и Leitz Elmar-C 90мм f/4. У фотоаппаратов Leitz Minolta CL объективы назывались M-Rokkor.
 Minolta CLE — производился с 1981 года. Три объектива M-Rokkor от 28 до 90 мм.

Цифровые однообъективные зеркальные камеры 
 Konica Minolta Maxxum/Dynax 7D
 Konica Minolta Maxxum/Dynax 5D
 Minolta RD-175 (также продавался под названием Agfa ActionCam) с 1996

35-мм однообъективные зеркальные камеры 
Ручная наводка на резкость (SR, SR-T и X серии):

 SR-1
 SR-2
 SR-3
 SR-7
 SR-T 101
 SR-T 102
 SRT201
 SRT202 (SRT303 за границей США)

 XK / XM / X1
 XK-Motor
 XE/XE-1/XE-7
 XE-5
 XD-7/XD-11

 XG-1
 XG-A
 XG-M
 XG-7
 XG-9

 X-7A
 X-300
 X-300s
 X-370
 X-570
 X-600
 X-700
 X-9

Автофокусные (Alpha/Dynax/Maxxum серия):

Плёнка типа 110 

 Minolta 110 Zoom SLR
 Minolta Autopak pocket camera

Плёнка типа 120

Размер кадра 4,5×6 см, складной мех 
 Semi Minolta (I) — Серия фотоаппаратов Semi Minolta производилась с 1934 года до 1955 года. Аналог (но не копия) германской камеры Ikonta 1930 года. Объектив Coronar 75 мм f/4,5 или f/3,5 производства Asahi Kōgaku (в будущем Pentax).
 Semi Minolta II — производилась с 1937 года по 1943 год.
 Auto Semi Minolta — производилась с 1937 года по 1943 год. Аналог камеры Weltur германской компании Welta. Полностью отличалась от Semi Minolta I и Semi Minolta II. Объектив Promar 75 мм f/3,5 производства Asahi Kōgaku.
 Semi Minolta III A/B/C — послевоенная версия Semi Minolta II. Производилась с 1946 года. Объективы Rokkor (производства Minolta) и Promar 75 мм f/3,5 производства Asahi Kōgaku и Zuiko 75 мм f/3,5 производства Takachiho (в будущем Olympus). Объектив Rokkor 75/3,5 впервые применялись на гражданской продукции.
 Semi Minolta P или Minolta Semi P — Производилась в двух вариантах с 1951 года по 1955 год.

Размер кадра 6×6 см, складные 
 Minolta Six — Производилась с конца 1936 года. Одна из первых японских камер с размером кадра 6×6 см. Бакелитовый корпус. Выпускалась в трёх версиях — с разными объективами и затворами. Объективы Coronar Anastigmat Nippon с фокусным расстоянием 80 мм производства Asahi Kōgaku.

Размер кадра 6×6 см, двухобъективные 

 Minoltaflex (I) — производился с 1937 года. Один из первых японских двухобъективных фотоаппаратов. Копия германского Rolleicord. Объектив Promar 75 мм f/3,5 с 4 линзами производства Asahi Kōgaku.
 Minoltaflex Automat — производился с 1941 года. Продолжение Minoltaflex (I).
 Minoltaflex II — Послевоенная версия Minoltaflex. Производился с 1950 года по 1952 год. Объектив Rokkor 75 мм f/3,5.
 Minoltaflex IIB — Производился с 1952 года по 1954 год.
 Minoltaflex III — Производился с 1953 года по 1955 год.
 Minoltacord — Объектив Chiyoko Promar SIII 75 мм f1/3,5.
 Minolta Autocord — Производился с 1955 года по 1966 год. Селеновый экспонометр. Объектив Rokkor 75 мм f/3,5 тессар типа.
 Minolta Autocord CDS I — Сернисто-кадмиевый (CdS) экспонометр.
 Minolta Autocord CDS II
 Minolta Autocord CDS III
 Minolta Autocord I — Производился с 1965 года.
 Minolta Autocord II
 Minolta Autocord III
 Minolta Autocord L
 Minolta Autocord MXS
 Minolta Autocord MXV
 Minolta Autocord RA
 Minolta Autocord RB
 Minolta Autocord RG
 Minolta Autocord RI

Размер кадра 6×6 см, однообъективные 
 Minolta SR66 — 1968 год, прототип. Сменяемый объектив, сменный задник для плёнки типа 120 или 220. Серийно не производилась.

Плёнка типа 126 
 Minolta Autopak 400X
 Minolta Autopak 500
 Minolta Autopak 550
 Minolta Autopak 600X
 Minolta Autopak 700
 Minolta Autopak 800

Плёнка типа 127

Размер кадра 4×6,5 см, складной мех 
 Nifcarette — начало производство — март 1929 года. Разработал камеру основатель компании  при помощи своих германских партнёров Билли Ньюманна (Billy Neumann) и Вилли Хейлеманна (Willy Heilemann). Билли Ньюманн ранее работал во французской компании Krauss, и Nifcarette была разработана на основе камеры Rollette компании Krauss. Объективы и затворы импортировались из Германии. В Японии производили корпуса фотоаппаратов и их окончательную сборку. Название «Nifca» происходит от Nichidoku Foto Camera или от Nippon Foto Camera. Камера выпускалась в трёх версиях (A, B и D). Портретная ориентация кадра. Объективы компаний Schneider Kreuznach и Kenngott (Штутгарт).
 Sirius Bebe — версия камеры Nifcarette B. Размер кадра 4×6,5 см и 3×4 см.

Размер кадра 4×6,5 см, складные 
 Minolta Vest (Best) — Производилась с 1934 года до начала 1940-х. Размер кадра 4×6,5 см и 3×4 см. Бакелитовый корпус. Продавались под названиями Minolta Vest, Minolta Best и Minolta Marble (чтобы отличаться от камеры Vest Pocket Kodak). Экспозиции: T, B, 25, 50, 100. На ранних версиях объективы производства Asahi Kōgaku с фокусным расстоянием 75 мм. Произведено около 30 тысяч экземпляров.
 Baby Minolta — упрощённая версия Minolta Vest для начинающих фотографов. Производилась с 1935 или 1936 года до начала 1940-х. Произведено около 50 тысяч экземпляров. Бакелитовый корпус покрывался кожей или кожезаменителем.

Размер кадра 4×4 см, двухобъективные зеркальные 
 Minolta Miniflex — производилась с 1959 года. 12 кадров на плёнку типа 127. Затвор Optiper Citizen MVL (B, 1-500). Объектив Minolta Rokkor 60 мм f/3,5. Произведено около 5 тысяч экземпляров.

Для фотопластинок

Размер кадра 6,5×9 см, складной мех 
 Nifcaklapp — Начало производства — 1930 год. Объектив Wekar Anastigmat 105 мм f/6,3 компании Kenngott.
 Nifcasport — Начало производства — 1930 год. Усовершенствованная версия Nifcaklapp. Объектив Wekar Anastigmat 105 мм f/6,3 компании Kenngott или Nifcar Double Anastigmat 105 мм f/4,5. Конструкция корпуса аналогична Nifcaklapp.
 Sirius и Lomax — Начало производства — 1931 год. Объектив Heliostar 105 мм f/4,5 предположительно производства германской компании Steinheil.
 Arcadia и Eaton — Начало производства — 1931 год. Продолжение серии Nifcasport. Объектив Heliostar 105 мм f/4,5 или Anastigmat Trioplan 10.5 см f/4,5 германской компании Meyer.
 Happy — Начало производства — 1931 год. Продолжение серии Arcadia. Объектив Coronar Anastigmat Nippon 105 мм f/4,5 компании Asahi Kōgaku.

Размер кадра 6,5×9 см, складные 
 Nifca-Dox — Производилась с 1930 или 1931 года. Корпус металлический. Конструкция корпуса аналогична конструкции камеры Pocket Tenax компании Goerz (Берлин). Затвор Koilos производства Minolta. Объектив Nifca Anastigmat 105 мм f/6,8 компании Kenngott. Произведено 2 или 3 тысячи экземпляров.
 Minolta — Начало производства — 1933 год. Аналог германской камеры Plaubel Makina.
 Autofocus Minolta и Auto Minolta — Начало производства — 1935 год. Первая японская камера со сдвоенным дальномером. Auto Minolta выпускалась в трёх версиях, в том числе с объективами Tessar f/4,5 компании Carl Zeiss.
 Auto Press Minolta — Производилась с 1937 года. Аналог камеры Plaubel Makina IIS. Объектив Promar Anastigmat Nippon 105 мм f/3,5, компании Asahi Kōgaku. Произведено менее 4 тысяч экземпляров.

Плёночные APS Film и цифровые серии Vectis 
 Minolta vectis s 1(SLR-camera)
 Minolta vectis s 100 (SLR-camera)
 Minolta vectis 2000
 Minolta vectis weathermatic
 Minolta RD-3000

Экспонометры 

 Autometer IIIF, IVF, VF
 Flashmeter III, IV, V, VI
 Spotmeter M, F

Сканеры фотоплёнки 
 Minolta Dimage Scan Speed
 Minolta Dimage Scan Dual (I), II, II and IV
 Minolta Dimage Scan Elite 5400 (I) and II
 Minolta Dimage Scan Multi (I) and II

Бинокли 
 ACTIVA D WP XL 8×42, 10×42 (Roof, BaK-4)
 ACTIVA D WP XL POCKET 8×25, 10×25 (Roof, BaK-4)
 ACTIVA D WP SPORT 8×42, 10×42 (Roof, BaK-4)
 ACTIVA WP 8×25, 10×25, 12×25 (Porro, BaK-4)
 ACTIVA COMPACT FM 8-22×27, 10-30×27 (Porro, BaK-4)
 ACTIVA WP FP 7×35, 7×50, 8×40, 10×50, 12×50 (Porro, BaK-4)
 ACTIVA STANDARD ZOOM 7-15×35, 8-20×50 (Porro, BaK-4)
 ULTRA COMPACT UC III 6×16, 8×18 (Roof)
 COMPACT II SUPER 8×25, 10×25L (Porro, BaK-4)
 CLASSIC III WR 7×35, 7×50, 8×40 (Porro, BaK-4)
 CLASSIC WP SPORT for USA/Canada 8×42, 10×50, 12×50 (Porro, BK-7)
 CLASSIC WP SPORT for Europe 8×42, 10×50, 12×50 (Porro, BaK-4)
 CLASSIC II ZOOM 7-15×35, 8-20×50 (Porro, BK-7)
 SPORT MINI WP 8×25, 10×25 (Roof, BK-7)
 STANDARD EZ (Porro, BK-7)
 STANDARD ZOOM EZ 7-15×35, 8-20×50 (Porro, BK-7)
 STANDARD XL (Porro, BaK-4)
 STANDARD ZOOM XL 7-15×35, 8-20×50 (Porro, BaK-4)
 STANDARD 7×35EW, 7×50, 8×40EW, 10×50EW (Porro, BaK-4)
 STANDARD ZOOM 7-15×35, 7-21×50 (Porro, BaK-4)
 WEATHERMATIC-YELLOW 7×42, 10×42 (Roof, BaK-4)
 WEATHERMATIC-BLACK 7×42, 10×42 (Roof, BaK-4)
 WEATHERMATIC COMPACT 8×23, 10×23 (Porro, BaK-4)
 POCKET 7×21, 8×22WA, 9×24, 10×25WA (Roof, BK-7)
 POCKET II (Roof, BK-7)
 AUTOFOCUS 8×22, 10×25 (Roof)
 AUTOFOCUS COMPACT 8×22, 10×25

Копировальные машины 

 Di151
 Di152
 Di181
 Di183

 Di250/350
 Di251/351
 Di2510/3010/3510
 Di450/550
 Di470*Di520/620

 Di551
 Di650
 Di750
 Di850

 Di1610
 Di1611
 Di2011
 Di5510
 Di7210

 CF1501
 CF2001
 CF2002
 CF3102
 CF5001
 CF9001

Проекторы для планетариев 
 MS-6
 MS-8
 Mediaglobe
 Series II
 Series IIb

Принтеры

Ссылки 
 Minolta в Camerapedia